Toto je seznam měst v Norsku podle počtu obyvatel.

Poznámky

Externí odkazy 
 

 
Norsku
města